Mistrzostwa Azji w Piłce Ręcznej Mężczyzn 1993 – siódme mistrzostwa Azji w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez AHF mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w Azji. Odbył się w dniach 24 września – 5 października 1993 roku w stolicy Bahrajnu, Manamie.

Tytułu po raz piąty z rzędu obroniła reprezentacja Korei Południowej.

Pierwsza faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Druga faza grupowa

Grupa E

Grupa F

Faza pucharowa

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Azjatycka Federacja Piłki Ręcznej 

Mistrzostwa Azji w piłce ręcznej
1993 w piłce ręcznej
1993 w Azji